Bosznia-Hercegovina
 Hrastovac, falu Kakanj községben, a Zenica-Doboji kantonban

 Horvátország
 Hrastovac, falu Gerzence községben, Belovár-Bilogora megyében
 Hrastovac, falu Kisújlak községben, Eszék-Baranya megyében
 Donji Hrastovac, falu Sunja községben, Sziszek-Monoszló megyében
 Gornji Hrastovac, falu Sunja községben, Sziszek-Monoszló megyében